Stany Zjednoczone:
 Herring (ang. Herring Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Herring (ang. Herring Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson

Osoby:
 Heath Herring – amerykański zawodnik MMA
 Horace Herring – amerykański bokser

Inne:
 Herring – amerykański motocykl
 USS Herring (SS-233) – amerykański okręt podwodny

Zobacz też:
 Chaldon Herring
 Hering
 Langton Herring